Мин-Булак — название населённых пунктов в Киргизии:

 Мин-Булак — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
 Мин-Булак — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.
 Мин-Булак — село в Бакай-Атинском районе Таласской области.